Chirac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich: 
 Chirac (Charente) im Département Charente
 Chirac (Lozère) im Département Lozère
 Chirac-Bellevue im Département Corrèze

Chirac ist der Familienname folgender Personen:
 Bernadette Chirac (* 1933), französische Politikerin
 Claude Chirac (* 1962), französische Kommunikationsberaterin
 Jacques Chirac (1932–2019), französischer Staatspräsident 1995–2007
 Pierre Chirac (1650–1732), französischer Anatom, Chirurg, Militärarzt und Leibarzt von Louis XV.

Siehe auch:
 Girac (Begriffsklärung)
 Chi-Raq